Фабіола Сулуага виграла титул, у фіналі перемігши Патріцію Вартуш з рахунком 7–5, 4–6, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= А Смашнова
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= П Вартуш
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Л Шерер
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Ж Кортез
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Х Рієра
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М Рамон Клімент
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= А Гопманс
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Г Леон Гарсія
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Ванк
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М Шонессі
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Е Бес-Остаріс
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=1
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Г Розен
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А Барна
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Т Гарбін
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Р Куті-Кіш
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= П Вартуш
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Ж Кортез
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Х Рієра
| RD2-score03-1=78
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=66
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Г Леон Гарсія
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М Шонессі
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= А Барна
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= Р Куті-Кіш
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= П Вартуш
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=4
| RD3-team03={{nowrap| Г Леон Гарсія}}
| RD3-score03-1=77| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= Р Куті-Кіш
| RD3-score04-1=65
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= П Вартуш| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=4
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=3
}}

 Нижня половина 

 Третій Кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=7
| RD1-team1= Меліса Аревало| RD1-score1-1=7| RD1-score1-2=6| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Міріам Д'Агостіні
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Віраг Чурго| RD1-score3-1=6| RD1-score3-2=6| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Patricia Alonso
| RD1-score4-1=0
| RD1-score4-2=0
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Херальдін Айсенберг| RD1-score5-1=6| RD1-score5-2=7| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Еуженія Мая
| RD1-score6-1=2
| RD1-score6-2=5
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7=WC
| RD1-team7=
| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=1
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=5
| RD1-team8= Айнхоа Гоньї Бланко| RD1-score8-1=6| RD1-score8-2=6| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=7
| RD2-team1= Меліса Аревало
| RD2-score1-1=1
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Віраг Чурго| RD2-score2-1=6| RD2-score2-2=6| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3= 
| RD2-team3=
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=5
| RD2-team4=
| RD1-score8-1=6| RD1-score8-2=6| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Лусіана Масанте| RD2-score1-1=6'''
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Мелісса Маззотта
| RD2-score2-1=0
| RD2-score2-2=1
| RD2-score2-3=r
| RD2-seed3=WC
| RD2-team3= Ana Paula Zannoni
| RD2-score3-1=62
| RD2-score3-2=2
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4={{nowrap| Хісела Рієра}}
| RD2-score4-1=77| RD2-score4-2=6'''
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1=6
| RD3-team1= Лусіана Масанте
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=2
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=2
| RD3-team2=

Посилання 
 ITF singles results page 

Одиночний розряд